Верхний Пишляй () — село в Атюрьевском районе Мордовии, входит в состав Стрельниковского сельского поселения.

История 
По дореволюционному административному делению д. Верхние Пишляи (Малые Пишляи) относилась к Стрельниковской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии. Население в 1862 году составляло 269 чел.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 66 %, мордва — 33 %.

Известные уроженцы 
 Палютин Хафиз Рахматуллович — прокурор и народный комиссар юстиции Татарской АССР (1926—1928)

Примечания 

Населённые пункты Атюрьевского района